Эдуа́рд Мю́ллер (, 20 августа 1911, Ноймюнстер, Германская империя — 10 ноября 1943, Гамбург, Третий рейх) — немецкий римско-католический священник и пацифист. Один из четырёх .

Во время нацистского правления в Германии отказался от сотрудничества с режимом. За прослушивание британского радио и распространение антивоенных листовок был арестован гестапо и приговорён народным судом к смертной казни. Блаженный Римско-католической церкви.

Биография 
Родился в многодетной семье сапожника и домохозяйки. Отец оставил семью, когда он был ещё ребёнком. Мать перебивалась случайными заработками. Учился на плотника. Был активным участником католического молодежного движения. Желание Мюллера быть священником поддержал капеллан Ноймюнстера , который позволил ему посещать школу за счёт пожертвований членов прихода. С 1931 по 1935 год Мюллер обучался в  — . В 1940 году в Оснабрюке он был рукоположен в сан священника и назначен адъюнктом в церкви Святейшего Сердца Иисуса в центре города Любек. Его основным занятием на приходе была . Мюллер пользовался уважением среди молодых прихожан. Он отказался от предложения сотрудничать с гитлерюгендом. Мюллер не интересовался политикой, но ясно понимал несовместимость нацистской идеологии и христианства. Когда нацисты запретили церковные молодежные федерации, им при приходе была основана молодёжная группа и дискуссионный кружок, темы которого носили антифашистский и пацифистский характер.

Вместе с католическими священниками Иоганнесом Прассеком и Германом Ланге и лютеранским пастором Карлом Фридрихом Штельбринком, слушал британское радио, прослушивание которого в 1939 году нацистский режим объявил уголовным преступлением, издав . Принимал участие в копировании и распространении проповедей епископа Мюнстера Клеменса фон Галена, который открыто выступал против узаконенной нацистами стерилизации и насильственной эвтаназии инвалидов.

Арест и казнь 

В течение нескольких недель после ареста Штельбринка 7 апреля 1942 года, гестапо арестовало также трёх священников — Мюллера, Прассека и Ланге и восемнадцать мирян. Мюллер был арестован 22 июня 1942 года. В июне 1943 года второй состав Народной судебной палаты, приехавший в Любек из Берлина, предъявил обвинение пастору и священникам по пунктам «предательская симпатия к врагу», , «нарушение закона о радиовещании» и . Четверо священнослужителей были приговорены к высшей мере наказания. Мирян приговорили к различным срокам тюремного заключения.

После оглашения приговора Мюллер написал: «Итак, я ожидаю и надеюсь, что мне не будет стыдно ни в чём, но что со всей смелостью, как всегда, Христос будет прославлен в моём теле сейчас, будь то через жизнь или смерть. Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение». Смертный приговор через обезглавливание был приведён в исполнение 10 ноября 1943 года в  (ныне следственный изолятор) палачом .

Наследие 
В 2003 году был инициирован процесс беатификации трёх римско-католических священников. 1 июля 2010 года пресс-служба Ватикана сообщила, что римский папа Бенедикт XVI уполномочил префекта Конгрегации по канонизации святых «обеспечить исполнение» соответствующего указа. Процесс подготовки к беатификации был завершен. Церемония причисления к лику блаженных Мюллера, Прассека и Ланге прошла 25 июня 2011 года перед церковью Святейшего Сердца Иисуса в Любеке. Во время богослужения был помянут и пастор Штельбринк. Любекские мученики являются символом немецкого экуменизма.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Римско-католическое духовенство
Католические блаженные